Chupeta, un término naval, puede referirse también a:

 chupete, especie de pezón de plástico o goma para bebés. 
 Rumex obtusifolius, nombre común de la planta Rumex obtusifolius.
 Juan Carlos Ramírez Abadía (Juan Carlos Ramírez Abadía, n. 1963), narcotraficante colombiano, encarcelado en Estados Unidos desde 2007.

 paleta de caramelo, paleta dulce de caramelo.